Beitbridge ist eine Grenzstadt in der Provinz Matabeleland South in Simbabwe.

Sie entstand, als die Alfred Beit Bridge, eine Straßen- und Eisenbahnbrücke, die den Grenzfluss Limpopo überspannt und heute die Staaten Südafrika und Simbabwe verbindet, im Jahre 1929 erbaut wurde. Die heutige Brücke stammt von 1995. Die Stadt liegt nördlich des Flusses, rund einen Kilometer von der Brücke entfernt. Nach der Volkszählung von 2012 hat sie 42.137 Einwohner.

Die Hauptstraße führt von der Grenze mit Südafrika in Simbabwe 321 Kilometer nordwestlich nach Bulawayo und 281 Kilometer nordöstlich nach Harare über Masvingo. Die die Brücke überquerende Eisenbahnverbindung führt von Gweru an der Hauptstrecke Harare–Bulawayo nach Johannesburg in das benachbarte Südafrika.

Klimatabelle

Einzelnachweise 

Ort in Simbabwe
Provinz Matabeleland South
Grenze zwischen Simbabwe und Südafrika
Ort in Afrika
Ort am Limpopo